Hohenbruch bezeichnet

 Hohenbruch (Kremmen), einen Ortsteil von Kremmen, Brandenburg
 das Dorf Wysokie (Choszczno) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (bis 1945: Hohenbruch, Kreis Arnswalde in der Neumark, Brandenburg)
 den von 1938 bis 1946 gebräuchlichen Namen für das Dorf Lauknen, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Gromowo (Kaliningrad), Siedlung in der Landgemeinde Bolschakowo im Rajon Slawsk in der Oblast Kaliningrad, Russland 
 das dortige Konzentrationslager Hohenbruch